Stati Uniti d'America
West Windsor – township della Contea di Mercer, New Jersey
West Windsor – città della Contea di Windsor, Vermont